Suenson ist der Nachname folgender Personen:

 Christopher Suenson-Taylor, 3. Baron Grantchester (* 1951), britischer Politiker
 Edouard Suenson (1805–1887), dänischer Seeoffizier
 Otto Fredrik Suenson (1810–1888), dänischer Seeoffizier und Marineminister